Грин-Лейк () — англоязычный топоним, может означать:

 Грин-Лейк — округ в штате Висконсин, США
 Грин-Лейк — населенный пункт в штате Миннесота, США.
  — город в Висконсине.
 Грин-Лейк — озеро в графстве Ренфру, Онтарио, Канада.